Creytzen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich von Creytzen (1639–1710), preußischer Oberrat und Kanzler
 Georg Wilhelm von Creytzen (1629–1688), Oberrat und Obermarschall im Herzogtum Preußen
 Melchior Ernst von Creytzen (1627–1692), brandenburgisch-preußischer Jurist und Diplomat